Кубок Либертадорес 1984 — 25-й розыгрыш Кубка Либертадорес по футболу, проводимый под эгидой КОНМЕБОЛ. Победителем стал «Индепендьенте».

Четвертьфиналы

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Плей-офф

Полуфиналы

Группа A

Группа B

Плей-офф 

 Гремио вышел в финал благодаря лучшей разнице мячей в группе.

Финал

Чемпион

Примечания

Ссылки 
 Кубок Либертадорес 1984 на сайте RSSSF
 Кубок Либертадорес 1984 на Торсиде

Футбол в Южной Америке в 1984 году
1984